Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1993 je dvaintrideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 4. in 14. februarjem 1993 v Morioki, Japonska, v štirih disciplinah za moške in petih za ženske. Moški superveleslalom je odpadel.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1993
1993 v športu
Športne prireditve na Japonskem
Morioka